Jacarezinho peut désigner :
 Jacarezinho, une municipalité brésilienne du Paraná ;
 Jacarezinho, un quartier de la municipalité de Rio-de-Janeiro ;
 , une station ferroviaire de la ligne Belford Roxo située dans ce dernier.